Cave City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cave City (Arkansas)
Cave City (Kentucky)